

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Osiecko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew 
 Osiecko – osada leśna wsi  Pniewo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Osiecko – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice

Inne 
 Osiecko – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Borzytuchom

Zobacz też 
 Osieck